Richard Starcke House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Richard Starcke House (703 Main, Bastrop, Texas), NRHP-ID 78003328
 Richard Starcke House (710 Water, Bastrop, Texas), NRHP-ID 78003315